Stins of state, een voormalige burcht of landhuis in de Nederlandse provincie Friesland
 The State (krant), een krant in de Amerikaanse staat South Carolina
 The State (televisieprogramma), een Amerikaans sketch-programma uit de jaren 90
 State (ontwerppatroon), een ontwerppatroon in objectgeoriënteerde software
 STATE Amsterdam, flatgebouw in Amsterdam